Lauga má několik významů:
 Lauga – vesnice v Estonsku;
 Lauga (jezero) – jezero v Estonsku;
 Luga (řeka) – řeka v Rusku poblíž estonské hranice ();
 Lužská zátoka – zátoka v Rusku, do níž se vlévá řeka Luga (estonsky ).